Акутин — русская фамилия.

Известные носители:
 Акутин, Александр Никитич — Георгиевский кавалер; полковник; № 3446; 26 ноября 1819.
 Акутин, Алексей Никитич (1782 — 1840-е) — русский архитектор.
 Акутин, Владимир Иванович (1861 — 1919 или 1920) — уральский казак, участник Первой мировой и Гражданской войн, генерал-лейтенант.
 Акутин, Иван Кириллович (1718—1785) — яицкий казак, войсковой атаман Уральского казачьего войска в 1775—1785 годах.
 Акутин, Михаил Дмитриевич (1911—1969) — Герой Советского Союза.
 Акутин, Модест Сергеевич (1913—1993) — российский инженер и учёный, химик-органик, лауреат Сталинской премии.
 Акутин, Павел Тимофеевич (1885—1947) — русский офицер, полковник.

См. также 
 Акбутина